Petrești je název více míst:

Rumunsko
 Petrești (župa Dâmbovița) – obec v župě Dâmbovița
 Petrești (župa Satu Mare) – obec v župě Satu Mare
 Petrești (Coșești) – část obce Coșești v župě Argeş
 Petrești (Pâncești) – část obce Pâncești v župě Bacău
 Petrești (Mintiu Gherlii) – část obce Mintiu Gherlii v župě Kluž
 Petrești (Corbii Mari) – část obce Corbii Mari v župě Dâmbovița
 Petrești (Bărbătești) – část obce Bărbătești v župě Gorj
 Petrești (Burjuc) – část obce Burjuc v župě Hunedoara
 Petrești (Golăiești) – část obce Golăiești v župě Iaşi
 Petrești (Corbeanca) – část obce Corbeanca v župě Ilfov
 Petrești (Vânători) – část obce Vânători v župě Vrancea
 Petrești (Sebeș) – součást města Sebeș v župě Alba

Moldavsko
 Petrești (Moldavsko) – obec v okrese Ungheni